44. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 6–7 lutego 1947 roku w Sztokholmie, w Szwecji. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant gospodarzy Åke Seyffarth.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarzy z 8 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1947 w sportach zimowych
1947 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Sztokholmie